Genetet est un patronyme porté notamment par :

 Anne Genetet (1963-), femme politique et députée française ;
 Philibert Genetet (1727-1797), élu du clergé du bailliage de Chalon-sur-Saône aux États généraux.